Forciniti ist der Familienname von 

 Martin Forciniti (* 1962), deutscher Kirchenmusiker
 Rosalba Forciniti (* 1986), italienische Judoka